Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова (неофициальное название «3-й мед») -  основной в России медицинский университет по подготовке врачей-стоматологов.

История 

Днём основания университета можно считать 2 апреля 1922 года, когда был открыт Государственный институт зубоврачевания (ГИЗ).

В 1927 году ГИЗ был переименован в Государственный институт стоматологии и одонтологии. ГИСО проводил постдипломную специализацию зубных врачей, организовывал стоматологическую помощь населению, занимался решением научных проблем.

В 1932 году ГИСО был переименован в Государственный научно-исследовательский институт стоматологии и одонтологии. В ГНИИСО были организованы отделения: патофизиологическое, морфологическое, хирургическое, отделение соцстоматологии, лаборатория по стальному протезированию.

В 1935 году на базе ГНИИСО был организован Московский стоматологический институт — высшее учебное заведение по подготовке врачей-стоматологов.

В 1939 году ГНИИСО и Московский стоматологический институт были объединены в Московский государственный стоматологический институт (МГСИ).

В 1949 году МГСИ был реорганизован в Московский медицинский стоматологический институт (ММСИ), который стал научно-консультативным центром по всем вопросам стоматологии.

В 1968 году был открыт лечебный факультет, изначально созданный для подготовки врачей для Москвы и Московской области, в настоящее время выпускающий кадры для всех регионов России, многих стран ближнего и дальнего зарубежья.

В 1974 году Московскому медицинскому стоматологическому институту было присвоено имя Николая Александровича Семашко.

В 1995 году открылся факультет последипломного образования.

В 1998 году открылся факультет среднего медицинского образования, который готовит специалистов по специальности «зубной техник».

В 1999 году институт получил статус университета и стал называться Московский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ).

В 2001 году начинает работать факультет клинической психологии.

В 2004 году открывается экономический факультет. Обучение осуществляется по специальности «Экономика и управление на предприятии здравоохранения», с присвоением выпускникам квалификации экономист-менеджер.

С 2011 года университет начинает также обучение социальных работников.

В 2012 году МГМСУ исполнилось 90 лет. 27 апреля 2012 года МГМСУ присвоено имя Александра Ивановича Евдокимова.

Рейтинги 

В 2022 году вуз вошел в Международный рейтинг «Три миссии университета», где занял  позицию в диапазоне 1001—1100 

Также в 2022 году занял 39 место в рейтинге RAEX "100 лучших вузов России"  и 32 место в рейтинге влиятельности вузов России (RAEX), 2022 

В предметных рейтингах RAEX вуз занимает 7-е место в направлении "Медицина" и 12-е место в направлении "Психология".

Известные преподаватели и выпускники 
 См. :Категория:Преподаватели МГМСУ
 См. :Категория:Выпускники Московского государственного медико-стоматологического университета

Критика нарушений академической этики 
По данным исследования «Диссернет» обнаружено, что более чем у 10 преподавателей МГМСУ в диссертациях обнаружены признаки нарушений академической этики (см., к примеру, диссертации Р. С. Мусина,П. Ф. Стерликова, Е. И. Манухиной, Л. Ф. Моргунова). Всего в МГМСУ обнаружены защиты более 95 подобных диссертаций, что вывело его в «горячую 10-ку» вузов России, в которых наиболее часто случаются необоснованные присуждения учёных степеней.

См. также 
 Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова
 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт университета

 
Медицинские университеты России
Медицинские высшие учебные заведения России